De African Cup of Nations 1968 was de zesde editie van de Afrika Cup, het kampioenschap voor nationale voetbalelftallen uit Afrika. Het toernooi vond plaats van 12 tot en met 21 januari. Er werd gespeeld in de steden Addis Abeba en Asmara in Ethiopië. Het was voor de tweede maal dat het kampioenschap in Ethiopië georganiseerd werd. Ethiopië (gastland) en Ghana (titelverdediger) waren automatisch geplaatst voor de eindronde.

Kwalificatie

Groep 1 

Omdat Senegal en Guinee gelijk eindigden werd er een play-off gespeeld. Senegal won en plaatste zich voor het hoofdtoernooi.

Play-off

Groep 2

Groep 3

Groep 4 
Eerste ronde

Verenigde Arabische Republiek door naar de tweede ronde.

Oeganda door naar de tweede ronde.

Tweede ronde

De Verenigde Arabische Republiek trok zich terug waardoor Oeganda zich automatisch kwalificeerde.

Groep 5 

Beide wedstrijden omgezet in een 2-0 overwinning omdat Tunesië zich had teruggetrokken.

Groep 6 

Over 2 wedstrijden gezien eindigde was er een gelijke stand, daarom dat een playoff op neutraal terrein voor de beslissing moest zorgen.

Playoff

Congo-Kinshasa plaatste zich voor de tweede ronde.

Tanzania plaatste zich voor de tweede ronde.

Tweede ronde

Tanzania trok zich terug waardoor Congo-Kinshasa zich automatisch kwalificeerde voor het hoofdtoernooi.

Gekwalificeerde landen 

 t = titelverdediger, g = gastland

Speelsteden
 *In 1968 lag Asmara nog in Ethiopië, tegenwoordig is het de hoofdstad van  Eritrea.

Scheidsrechters
De organisatie nodigde in totaal 11 scheidsrechters uit.

Groepsfase

Groep A

Groep B

Knock-outfase

Halve finale

3e/4e plaats

Finale

Doelpuntenmakers
6 doelpunten
  Laurent Pokou

5 doelpunten
  Wilberforce Mfum

4 doelpunten
  Osei Kofi

3 doelpunten
  Hacène Lalmas
  Luciano Vassalo

2 doelpunten

1 doelpunt

1968
Voetbal in 1968
Voetbal in Ethiopië
Sportevenement in Ethiopië